XVI. zimní olympijské hry se v roce 1992 konaly ve francouzském městečku Albertville. Hry se uskutečnily v období od 8. do 23. února 1992. Jsou to nejen poslední hry, na kterých startovalo Československo, ale jedná se i o poslední zimní hry, které se konaly ve stejný rok jako letní olympijské hry; téhož roku se totiž konaly ještě olympijské hry ve španělské Barceloně.

Českoslovenští sportovci získali 3 medaile a všechny byly bronzové. Oceněni takto byli krasobruslař Petr Barna, družstvo skokanů na lyžích a celek hokejistů.

Na hrách se jako ukázkový sport objevil curling. Novinkou v programu zimních olympijských her jsou soutěže v short tracku a v akrobatickém lyžování.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Poznámky

Československo na ZOH 1992

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1992 na Olympedia

 
1992
Olympijské hry ve Francii
Sport v Albertville
Multisportovní události v roce 1992
Sport ve Francii v roce 1992